

Astronomia 
 8074 Slade – asteroide della fascia principale

Musica 
 Slade – storico gruppo hard rock formato a Black Country, Regno Unito nel 1966

Persone 
 Acey Slade (1974) – cantante e chitarrista statunitense
 Chris Slade (1946) – batterista britannico 
 Colin Slade (1987) – rugbista a 15 neozelandese
 David Slade (1969) – regista britannico
 Edmond Slade (1859-1928) – ammiraglio inglese
 Jeff Slade (1941-2012) – cestista statunitense
 Laura Slade Wiggins (1988) – attrice e cantante statunitense
 Max Elliott Slade (1980) – attore statunitense
 Russell Slade (1960) – allenatore di calcio inglese
 Thomas Slade (1703-1771) – ingegnere britannico
 William Slade (1873-1941) – tiratore di fune britannico